A 2020-as Formula Renault Európa-kupa a bajnokság 30. és egyben utolsó idénye volt, mivel  2021-től egybeolvadt a Formula Regionális Európa-bajnoksággal. A szezon eredetileg április 17-én indult volna az Autodromo Nazionale Monza versenypályán és a Yas Marina Circuit aszfaltcsíkján fejeződött volna be, azonban a koronavírus-járvány miatt érvénybe lépett változások miatt az évad július 10-én vette kezdetét a tervezett helyszínen és november 15-én ért véget a Circuit Paul Ricardon. Az egyéni bajnoki címet Victor Martins szerezte meg, míg a csapatoknál az ART Grand Prix győzedelmeskedett.

A címvédő Oscar Piastri volt, aki az FIA Formula–3 bajnokságban folytatta pályafutását, így nem védte meg bajnoki címét.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők 

Megjegyzés: A belgiumi versenyhétvége első versenyén fél pontokat osztottak ki, ugyanis a mezőny nem teljesítette a versenytáv 75%-át.

Csapatok

Jegyzetek

További információk
A Renault Sport hivatalos weboldala 

Európakupa
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események